El término ubicuo Proviene de la forma latina ubīque, que significa: en todas partes todo el tiempo. 

Su uso en diferentes contextos matiza ligeramente el significado de todas partes, a saber:

 ubicuo, omnipresente, en teología, una deidad que está presente a un mismo tiempo en todas partes. 
 ubicua, una persona, cuya presencia en dos sitios diferentes en el mismo momento temporal es físicamente imposible, viene a significar que todo lo quiere presenciar y vive en continuo movimiento. También la persona que tiene la habilidad de estar en el sitio preciso, en el momento preciso dando la impresión de estar en todas partes.
 ubicuo o cosmopolita, en botánica o zoología, un organismo ubicuo es aquel que ocupa todas las áreas geográficas del globo. Por ejemplo, las algas son organismos ubicuos (o ubicuistas) pues se encuentran en todos los continentes (tierras emergidas) así como en la totalidad de las aguas saladas (océanos y mares) y aguas dulces o continentales (ríos y lagos).  
 microbiología: microorganismos que pueden estar en cualquier lugar: en el agua, en el suelo o en el aire. Un ejemplo de virus ubicuo lo serían la familia de los virus herpes humanos.
 tecnología: se dice de cuando podemos estar conectados a la red en todo momento, sin importar el lugar.